Esteem steht für:

 Maruti Esteem, Automodell der Marke Maruti
 Esteem System, Mittelohrimplantat, siehe implantierbares Hörgerät #System Esteem

Siehe auch:
 Self Esteem